Jubula

 bezeichnet in der Biologie die Gattung der Mähneneulen
 im Bereich der Testautomatisierung von Software das Eclipse Jubula Projekt